

Anno 
 573 o 573 a.C.

Codici 
 573 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Eldagsen, nella Bassa Sassonia, in Germania

Matematica 
573 – numero